Bungo – historyczna prowincja Japonii
 Cieśnina Bungo – cieśnina w Japonii
 Bungo – bohater powieści 622 upadki Bunga
 Bungo - miasto w Angoli